Guayo puede referirse a:

 El Gran Wyoming, abreviatura del seudónimo del cómico español José Miguel Monzón.
 Melicoccus bijugatus, nombre con el que se conoce al también llamado mamoncillo o quenepa.
 Guayo, nombre con el que se le conoce a una localidad del municipio de Comalcalco, en Tabasco, México.
 Guayos, zapatos de jugar a fútbol.
En la región caribeña, un rallador, utensilio de comida.